TKE steht für

 Tau Kappa Epsilon, internationale Studentenverbindung mit amerikanischer Tradition
 TK Elevator, Hersteller und Servicedienstleister von Aufzugsanlagen
 IATA-Flughafencode der Tenakee Seaplane Base in Tenakee Springs, Alaska